Hallam kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hallam (Nebraska)
Hallam (Pennsylvania)